Ženská dvouhra Lyon Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová čtyřka Sofia Keninová, která do turnaje po apendektomii nezasáhla.

Vítězkou se stala 18letá dánská kvalifikantka Clara Tausonová, jež ve finále zdolala o deset let starší švýcarskou kvalifikantku Viktoriji Golubicovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1, když využila až šestý mečbol. Při své teprve třetí účasti v hlavní soutěži turnaje a okruhu WTA Tour získala premiérový titul. Cestou za triumfem neztratila včetně kvalifikace v sedmi zápasech ani jeden set. Obě tenistky se utkaly o necelé dva měsíce dříve ve finále turnaje okruhu ITF ve Fudžajře, kde taktéž zvítězila mladší z obou soupeřek. Lyonské finále také představovalo první finálové utkání dvou hráček, které musely projít kvalifikací, od Japan Women's Open 2017, kde se utkaly Dijasová s Katovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2021
WTA Tour 2021